Субект е понятие, изразяващо обозрима и/или мисловна категория, която насочва внимание. Субектът е закономерно обвързан с обект, към който се насочва вниманието.

Понятието „субект“ е корен на думата субективно.

В жаргона с него се обозначава неопределен индивид или същество. Субектът винаги целенасочено и съзнателно въздейства върху обекта. Поради това субекти могат да бъдат наричани само разумно същество, обществена институция или държавен орган. Обекти се наричат всички неща, които подлежат на въздействието. Между субекта и обекта съществува взаимна, двустранна връзка, т.е. това не са абстрактно-противоположни понятия. Смисълът на тази връзка е „очовечаването“ на обекта, преобразуването му така, че да служи на определени човешки потребности. В хода на взаимодействието с обекта обаче вследствие на обратната връзка се променя и самия субект. Плод на взаимодействието между субекта и обекта е живата практика. По-интересни са случаите на взаимодействие между субектите или на превръщането на субекти в обекти. (Пример – тя е обект на неговата похот...)

Източници

Вижте също 
 Субект (Право)
 Субект на Наказателното право

Философия